Die Abkürzung QMW steht für:
 Quadratischer Mittelwert 
 Queen Mary and Westfield College der Universität London
 Qualitätsmanagement Wagner, eine deutsche Unternehmensberatung

 
QMW